De Financieel-Economische Tijd, oude naam voor De Tijd
 Veldeffecttransistor (field-effect transistor), halfgeleiderscomponent